

Persone
J. M. Kerrigan – attore irlandese
J. Warren Kerrigan – attore e produttore cinematografico statunitense
Lodge Kerrigan – regista e sceneggiatore statunitense
Nancy Kerrigan – ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
Ryan Kerrigan – giocatore di football americano statunitense

Altro
Sarah Kerrigan – personaggio della serie di videogiochi StarCraft